A equipe estadunidense de Fed Cup representa os EUA na competição homônima, que tem a chancela da ITF. Devido à tradição deste país no esporte, o time estadunidense é um dos maiores vencedores da competição. Seu último título foi em 2000, quando o time ainda contava com a presença das irmãs Serera e Venus Williams.

Jogadoras atuais
Sloane Stephens

Jogadoras históricas
Serena Williams
Venus Williams
Lindsey Davenport
Jennifer Capriati

Equipes da Fed Cup